La rivalité entre le Werder Brême et le Hambourg SV, se réfère à l'antagonisme entre deux des principaux clubs de football du nord de l'Allemagne. Leurs confrontations porte le surnom de Nordderby ().

Le Hambourg SV (HSV) est créé en 1887 et dispute ses matchs au Volksparkstadion. Le Werder Brême voit le jour en 1899 et évolue au Weserstadion.

Les rencontres sont régies par une rivalité sportive aussi bien en championnat régional que depuis 1963 et la création du championnat d'Allemagne sous sa forme actuelle. Cette rivalité sportive s'entretient par le fait que les deux clubs font partie des plus titrés du football allemand ou sont les premiers à passer le cap des 150 confrontations.

Au-delà du football, il existe également une rivalité de rayonnement entre les villes de Hambourg et de Brême qui ne sont séparées que par une centaine de kilomètres et qui sont les deux grandes métropoles de cette partie du pays.

Confrontations

Navigation

Liens internes 
 Werder Brême
 Hambourg SV
 Championnat d'Allemagne de football
 Liste de derbies et de rivalités dans le football

Lien externe 
 

Face-à-face du Werder Brême
Rivalités dans le football en Allemagne
Face-à-face du Hambourg SV